Сапареачи има више значења:

 Сапареачи (Батопилас), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сапареачи (Бокојна), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сапареачи (Каричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сапареачи (Гвачочи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сапареачи (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сапареачи (Гвазапарес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сапареачи (Магваричи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сапареачи (Окампо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Сапареачи (Урике), насеље у савезној држави Чивава у Мексику